Такмичење у трчању на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на 10. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2015. у Талину одржано је од 10. до 12. јула 2015. на стадиону Кадриорг.

Титулу освојену у  Тампереу 2013, није бранила Вера Рудакова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичарки из 20 земаља.

Освајачи медаља

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1.

Рекорди пре почетка Европског првенства за млађе сениоре 2015.

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовале прве 3 такмичарке из 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу оствареног резултата (кв).

Полуфинале 
У финале су се квалификовале прве 3 такмичарке из обе полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу оствареног резултата (кв).

Финале 
[

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2015.